Митрофан Никитин
 Никитин, Андрей Викторович (в монашестве Митрофан; род. 1976) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
 Никитин, Митрофан Михайлович (1888— 19 марта 1934) — работник совхоза «Прогресс», совершивший самое первое покушение на забальзамированное тело В. Ленина в Мавзолее.